John Henry är namnet på flera personer:

 John Henry (folklore)
 John Henry (kongressledamot) (1800–1882)
 John Henry (senator) (1750–1798)
 John Henry (skådespelare) (1738–1794)